Paul Abbott était un entraineur de basket-ball pour les Bears de Northern Colorado de 1916 à 1917.

Notes et références 

Entraîneur américain de basket-ball
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)